|}

Die Bahnstrecke Perković–Šibenik ist eine Hauptbahn in Kroatien, die als eine der ersten Bahnstrecken in Dalmatien erbaut und betrieben wurde. Sie zweigt in Perković aus der Bahnstrecke Knin–Split ab und führt nach Šibenik.

Geschichte 

Die k.k. Staatsbahnen (kkStB) errichtete die Strecke in den Jahren 1874 bis 1877 zusammen mit der Teilstrecke Siverić–Perković–Split der heutigen Bahnstrecke Knin–Split. Im Ergebnis des Ersten Weltkriegs wurde das Einzugsgebiet der Strecke Teil des Ende Oktober 1918 ausgerufenen Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen (ab 1929 Königreich Jugoslawien). Auch diese Strecke ging auf dieser Grundlage in den Eisenbahnen des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen und später in den Jugoslawischen Staatsbahnen auf. Mit der Unabhängigkeit Kroatiens 1991 ging die Strecke wiederum auf die neu gegründete Eisenbahngesellschaft Hrvatske željeznice (HŽ) über.

Betrieb 

Heute (Stand 2020) verkehren pro Tag acht Verbindungen je Fahrtrichtung, die Fahrzeit beträgt 30 Minuten. Eine Fahrt von Šibenik nach Zagreb mit Umstieg in Knin dauert im günstigsten Fall 6:39 Stunden.

Weblinks 

 Art. Dalmatiner-Bahn In: Dr. Elmar Oberegger, Enzyklopädie zur Eisenbahngeschichte des Alpen-Donau-Adria-Raumes. 2011

Bahnstrecke in Kroatien
Verkehrsbauwerk in der Gespanschaft Šibenik-Knin